Amazona – gênero de aves da família Psittacidae
Amazona – feminino de cavaleiro, mulher que monta a cavalo ou que pratica o hipismo
Amazona – na mitologia grega, mulher guerreira, da tribo das Amazonas
Chevrolet Amazona - Veículo fabricado pela Chevrolet no Brasil, antecessora da Chevrolet Veraneio

Ver também
 Amazonas

Desambiguação